Courageous bezeichnet:

 Courageous (Band), eine deutsche Power-Metal-Band
 Courageous – Ein mutiger Weg, ein christliches Filmdrama aus dem Jahr 2011